Klebeband steht für:
 Klebeband, mit Klebstoff beschichtetes Band
 Klebeband (Kunstsammlung), in ein Buch eingeklebe Kunstwerke
 Kleiner Klebeband, Sammlung von Zeichnungen 

Siehe auch: